Le terme de bande V peut désigner :
 la bande V (chiffre romain 5), une bande de fréquences dans le domaine UHF ;
 la bande V (lettre V), une bande de fréquences dans le domaine micro-onde ;
 bande V (lettre V), une bande de fréquences dans le domaine visible. Le « V » signifie « visible » (ou « vert » en français car la bande correspond à l'intervalle de fréquence centré sur le vert).